Cedar Rapids kan syfta på:

Cedar Rapids (film) – en amerikansk film från 2011

Geografi

USA 

 Cedar Rapids, Iowa, countyhuvudort, Linn County, 
 Cedar Rapids, Nebraska, – ern ort i Nebraska, Boone County, 

Robotskapade USAförgreningar